Die Primera División 2021/22 (offiziell LaLiga Santander) war die 91. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 13. August 2021 mit der Partie des FC Valencia gegen den FC Getafe eröffnet und am 22. Mai 2022 beendet.

Teilnehmer 
In der Saison 2021/22 nahmen die folgenden Vereine am Spielbetrieb der spanischen Primera División teil:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste von La Liga. 

 Stand: Endstand

Die Meistermannschaft von Real Madrid

Weblinks 
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22